Morville (Shropshire) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Morville (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Morville (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia